Ашот Багдасарович Граши (, наст. фамилия — Григорян, 9 мая 1910 года, Баку — 28 февраля 1973 года, Ереван) — армянский советский поэт, переводчик, член Союза писателей СССР с 1935 года. Литературное имя Граш составлено из фамилии и имени поэта.

Биография 

Родился в семье рабочего-нефтяника.

Печататься начал с 1929 года. Окончил исторический факультет Ереванского государственного университета (1933). Работал в Библиотеке имени Ленина в Баку, в газете «Коммунист» (Баку), заведующий отделом искусства и литературы.

Член ВКП(б) с 1941 года.

Участник Великой Отечественной войны, в 1943 году признан негодным к военной службе и демобилизован

С 1946 года жил и работал в Ереване.

Надгробие — Левон Игитян.

Литература 
Дживелегов А., Горы поют, «Литературная газета», 1947, 17 мая, № 20;

Гарнакерьян А., Взволнованный голос, «Литература и жизнь», 1962, 26 февр., № 24.

История армянской советской литературы, М., 1966.

Примечания

Ссылки 

РГАЛИ. Граши

Поэты Армении
Пехотинцы Великой Отечественной войны